Sulfatverfahren bezeichnet:

 ein Verfahren zur Herstellung von Titandioxid, siehe Sulfatverfahren (Titandioxid)
 ein Verfahren für die Papierherstellung, siehe Sulfatverfahren (Papierherstellung)